Дженеве́з-Кая́ (крим. Cenevez Qaya — «Генуезька скеля») — скеля, на якій генуезцями була збудована фортеця:
 Дженевез-Кая в Гурзуфі
 Дженевез-Кая в Судаку